Arsène Lupin – postać fikcyjna, dżentelmen-włamywacz, stworzony przez francuskiego pisarza Maurice’a Leblanca
 Lupin – filipiński serial telewizyjny z 2007
 Lupin – francuski serial telewizyjny z 2021 (Netflix)
 Lupin III – manga

Zobacz też  
 Łubin, Lupinus